Lato Muminków – książka Tove Jansson z cyklu Muminki 
 Lato Muminków – filmowa adaptacja książki Lato Muminków z 2009 roku
 Lato Muminków – baśń muzyczna z 1978 roku